Калганак — топоним в России:

 Калганак — река в Томской области.
 Калганак — бывший посёлок в Томской области.